Davidschlag – Frazione del comune austriaco di Kirchschlag bei Linz
9097 Davidschlag – Asteroide del sistema solare